Маркиз де Ла-Баньеса — испанский дворянский титул. Он был создан 31 августа 1565 года королем Испании Филиппом II для Педро Суньиги Авельянеды и Базана, 5-го графа де Миранда-дель-Кастаньяр, гранда Кастилии, 5-го виконта де лос Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, 14-го сеньора де Авельянеды и 5-го сеньора де ла Пуэбла и Канделада.

Название маркизата происходит от названия муниципалитета Ла-Баньеса (старинного поместья дома Суньига), провинция Леон, автономное сообщество Кастилия-Леон.

Маркизы де Ла-Баньеса

История маркизов да Ла-Баньеса 

 Педро де Суньига и Базан (? −1574), 1-й маркиз де Ла-Баньеса. Ему наследовала его дочь.
 Супруга — Хуана Пачеко де Кабрера, дочь 3-го маркиза де Вильена и 3-го маркиза де Мойя.

 Мария де Суньига и Пачеко (? −1630), 2-я маркиза де Ла-Баньеса. Ей наследовал её сын.
 Супруг — Хуан Лопес де Суньига Авельянеда и Базан (? — 1608), 1-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро.

 Педро де Суньига и Пачеко (? — ?), 3-й маркиз де Ла-Баньеса. Бездетен, ему наследовал его брат.
 Супруга — Мария де ла Куэва и Кордоба, дочь 3-го маркиза де Куэльяр

 Диего де Суньига и Пачеко (1590—1626), 4-й маркиз де Ла-Баньеса и 2-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Франсиска де Сандоваль и Рохас (? −1663), дочь 1-го герцога де Лерма.

 Франсиско де Суньига и Сандоваль (1611—1662), 5-й маркиз де Ла-Баньеса и 3-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Анна Энрикес де Асеведо Вальдес и Осорио, 3-я маркиза де Вальдункильо и 4-я маркиза де Миральо.

 Диего де Суньига и Энрикес де Асеведо (1636—1666), 6-й маркиз де Ла-Баньеса и 4-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Бездетен, ему наследовал его брат.
 Супруга — Анна де Асеведо Осорио.

 Фернандо де Суньига и Энрикес де Асеведо (1647—1681), 7-й маркиз де Ла-Баньеса и 5-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовала его дочь.
 Супруга — Стефания Пиньятелли д’Арагона (? −1667), дочь 4-го принца де Нойя.
 Супруга — Анна де Суньига и Давила.

 Анна де Суньига и Пиньятелли (1667- ?), 8-я маркиза де Ла-Баньеса. Бездетна, её сменил её дядя.

 Исидро де Суньига и Энрикес де Асеведо (1652—1691), 9-й маркиз де Ла-Баньеса, 6-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 4-й маркиз де Вальдункильо и 5-й маркиз де Миральо. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Анна де Суньига и Гусман, дочь 3-го маркиза де ла Пуэбла-де-Овандо и 6-го маркиза де Байдеса.
 Супруга — Каталина Колон де Португаль и де ла Куэва (1660—1700), дочь 6-го герцога де Верагуа.

 Исидро де Суньига и Вальдес, 10-й маркиз де Ла-Баньеса, 7-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 5-й маркиз де Вальдункильо и 6-й маркиз де Миральо. Ему наследовала его тетка.

 Анна Мария де Суньига и Энрикес де Асеведо (1642—1700), 11-я маркиза де Ла-Баньеса, 8-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 6-я маркиза де Вальдункильо и 7-я маркиза де Миральо.
 Супруг — Хуан де Чавес и Чакон (1650—1696), 2-й виконт де ла Кальсада и 5-й граф де Касаррубиос-дель-Монте.

 Хоакин Хосе де Чавес и Суньига (1670—1725), 12-й маркиз де Ла-Баньеса, 9-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 7-й маркиз де Вальдункильо, 8-й маркиз де Миральо, 3-й виконт де ла Кальсада и 6-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Исабель Роса де Айяла и Фахардо (1660—1717), дочь 2-го графа де Айяла.

 Педро Регаладо де Суньига и Айяла, 13-й маркиз де Ла-Баньеса, 10-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 8-й маркиз де Вальдункильо, 9-й маркиз де Миральо, 4-й виконт де ла Кальсада и 7-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовал его брат.

 Антонио де Суньига и Айяла (1669—1765), 14-й маркиз де Ла-Баньеса, 11-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 9-й маркиз де Вальдункильо, 10-й маркиз де Миральо, 5-й виконт де ла Кальсада и 8-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария Тереза Хирон Сандоваль Толедо и Португаль (1706—1755), дочь 5-го герцога де Уседа

 Педро де Алькантара де Суньига и Хирон (1730—1790), 15-й маркиз де Ла-Баньеса, 12-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 10-й маркиз де Вальдункильо и 11-й маркиз де Миральо. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Ана Мария Фернандес де Веласко, дочь 7-го графа де Пеньяранда

 Бернардо де Суньига и Фернандес де Веласко, 16-й маркиз де Ла-Баньеса. Ему наследовала его сестра.

 Мария дель Кармен де Суньига и Фернандес де Веласко (1774—1829), 17-я маркиза де Ла-Баньеса, 13-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 11-я маркиза де Вальдункильо и 12-я маркиза де Миральо.
 Супруг — Педро де Алькантара Альварес де Толедо и Гонзага (1765—1824), сын 10-го маркиза де Вильяфранка-дель-Бьерсо.
 Супруг — Хосе Мартинес Янгуас.

 Эухенио де Палафокс и Портокарреро (1773—1834), 18-й маркиз де Ла-Баньеса, 14-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 12-й маркиз де Вальдункильо, 13-й маркиз де Миральо, 7-й виконт де ла Кальсада и 11-й граф де Касаррубиос-дель-Монте.

 Киприано де Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 19-й маркиз да Ла-Баньеса, 15-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 13-й маркиз де Вальдункильо, 14-й маркиз де Миральо, 8-й виконт де ла Кальсада и 12-й граф де Касаррубиос-дель-Монте.
 Супруга — Мария Мануэла Энрикета Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879).

 Мария Франсиска де Салес Палафокс и Киркпатрик (1825—1860), 20-я маркиза де Ла-Баньеса, 16-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 14-я маркиза де Вальдункильо, 15-я маркиза де Миральо, 9-я виконтесса де ла Кальсада и 13-я графиня де Касаррубиос-дель-Монте.
 Супруг — Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба.

 Мария де ла Асунсьон Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс (1851—1927), 21-я маркиза де Ла-Баньеса и 1-я герцогиня де Галистео.
 Супруг — Хосе Месия дель Барко и Гайосо де лос Кобос (1853—1917), 4-й герцог де Тамамес.

 Хосе Мария Месия дель Барко и Фитц-Джеймс Стюарт (1879- ?), 22-й маркиз де Ла-Баньеса, 2-й герцог де Галистео и 5-й герцог де Тамамес.
 Супруга — Фернанда Verquer Andousset.

 Хуан Мария Месия дель Барко и Лессепс (1917—1970), 23-й маркиз де Ла-Баньеса, 4-й герцог де Галистео и 7-й герцог де Тамамес.
 Супруга — Исабель де Фигероа и Перес де Гусман эль Буэно (1916-).

 Фернандо Месия дель Барко и Фигероа (1943-), 24-й маркиз де Ла-Баньеса.
 Супруга -Росалия Мартин Эрнандес (1948-).

Генеалогия 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Genealogía parcial de los marqueses de La Bañeza.

Маркизы Испании